Tannewitz ist der Name

 eines Ortsteils von Elstertrebnitz

Tannewitz ist der Familienname von 
 Anna Müller-Tannewitz (1899–1988 oder 1989), deutsche Jugendbuchautorin